Barcelona se poate referi la:

 Barcelona, oraș în Spania
 Barcelona, oraș în Venezuela
 Barcelona, municipalitate în Filipine
 Barcelona, localitate în Aruba
 Barcelona, Regatul Unit, cătun în Regatul Unit
 FC Barcelona, echipă de fotbal

Vezi și 
 Barcellona Pozzo di Gotto, comună în Italia
 Barcelonne-du-Gers, comună în Franța
 Barceloneta, oraș în Puerto Rico
 Barcelonnette, oraș în Franța